Dmitri Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Alexejewitsch Sobolew (* 1952), russischer Luftfahrt-Historiker 
 Dmitri Gawrilowitsch Sobolew (1895–1962), russischer Künstler 
 Dmitri Wiktorowitsch Sobolew (* 1974), russischer Drehbuchautor